Khronos Group — промышленный консорциум, целью которого является выработка открытых стандартов интерфейсов программирования (API) в области создания и воспроизведения динамической графики и звука на широком спектре платформ и устройств, с поддержкой аппаратного ускорения. В консорциум входят более 100 компаний.

Все участники Khronos могут вносить свой вклад в разработку спецификаций API, имеют право голоса на различных стадиях до официального опубликования, а также получают возможность ускорить поставку своих инновационных платформ и приложений благодаря раннему доступу к черновикам спецификаций и тестов соответствия.

История 
 31 июля 2006 года на SIGGRAPH было анонсировано, что контроль за спецификацией OpenGL будет передан Khronos Group
 10 декабря 2009 года консорциум опубликовал первую черновую спецификацию WebGL. Председатель группы Арун Ранганатан, заявил, что завершение работы над спецификацией ожидается в первом квартале 2010 года.

Стандарты

Активные стандарты 
 COLLADA — основанный на XML файловый формат для передачи 3D моделей между различными приложениями.
  — интерфейс между API рендеринга Khronos такими как OpenGL ES or OpenVG и лежащая в основе оконная система.
  (GL Transmission Format) — файловый формат для передачи и загрузки 3D сцен и моделей в приложения.
 NNEF — уменьшает фрагментацию развертывания машинного обучения, позволяя приложениям использовать разнообразное сочетание средств обучения нейронных сетей и механизмов вывода для различных устройств и платформ.
 OpenCL — открытый стандарт параллельного программирования.
OpenGL — API компьютерной 3D графики.
OpenGL ES — версия стандарта OpenGL для мобильных телефонов, портативных игровых консолей, и других переносных устройств.
  — предназначен для использования на рынке критических с точки зрения безопасности данных устройств (военная техника, авиация).
 OpenVG — API для аппаратного ускорения обработки 2D векторной графики.
  — API для аппаратного ускорения приложений и библиотек для компьютерного зрения.
 OpenXR — свободный стандарт для приложений и устройств для виртуальной реальности и дополненной реальности.
  — промежуточное представление кода для параллельных вычислений в OpenCL и Vulkan.
  — высокоуровневая программная модель для OpenCL основанная на C++ для гетерогенных вычислений.
 Vulkan — кроссплатформенный API для 2D и 3D графики (изначально был известен как «новое поколение OpenGL»).
 WebGL — стандарт на базе OpenGL ES, предназначенный для отображения 3D графики в web браузерах.

Неактивные стандарты 
 OpenML — API для «захвата, передачи, обработки, отображения, и синхронизации цифрового мультимедиа».
 OpenKODE — стандарт мобильной платформы (включает в себя другие API).
 OpenKCam — кроссплатформенный API для управления камерами и датчиками в мобильных и встраиваемых устройствах.
 OpenMAX — API, обеспечивающий доступ к мультимедийным кодекам.
 OpenSL ES — API для работы со звуком, оптимизированное для мобильных устройств.
  — кроссплатформенный API для построения композитных оконных систем.
 StreamInput — кроссплатформенный API для работы с устройствами ввода.
  — стандарт на базе OpenCL, предназначенный для параллельных вычислений в web браузерах.

Примечания

Ссылки 
 The Khronos Group: Open Standards, Royalty Free, Dynamic Media APIs
 Khronos Events
 Khronos Open Space

API
Компьютерная_графика
Организации_по_стандартизации
Консорциумы
Организации, основанные в 2000 году